Antoni Ferrer Carné (Manresa, 1957 — 2009), pintor català
 Antoni Ferrer i Codina (Barcelona, 1837 – 1905), dramaturg i periodista català
 Antoni Ferrer i Perales (Alcúdia de Crespins, 1943 — València, 2022), poeta valencià
 Antoni Ferrer i Pi (Vilanova i la Geltrú, 1911 – 2001), polític i advocat català
 Antoni Ferrer (Sant Feliu de Guíxols, 1564 – Milà, 1634), gran canceller de Milà